El Zulia kan syfta på:

Colombia 

 El Zulia (kommun), Norte de Santander, 
 El Zulia (ort), Norte de Santander,